Kulpin peut faire référence à :
 Kulpin, commune allemande de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein ;
 Kulpin, localité serbe de la province autonome de Voïvodine, faisant partie de la municipalité de Bački Petrovac.